Paul Guldin, né Habakuk Guldin (1577-1643), prêtre jésuite suisse, mathématicien et astronome.

 Théorèmes de Guldin